Bitry puede referirse a: 

 Bitry, comuna francesa situada en Nièvre.
 Bitry, comuna francesa situada en Oise.